Tutt ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Tutt (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 James William Tutt (1858–1911), englischer Entomologe
 Julian Rhind-Tutt (* 1968), britischer Schauspieler
 Ronnie Tutt (1938–2021), US-amerikanischer Musiker
 William Thayer Tutt (1912–1989), US-amerikanischer Eishockeyfunktionär